Ole Olsen (1850–1927) – norweski kompozytor
 Ole Olsen (1869–1944) – duński strzelec
 Ole Olsen (1897–1924) – norweski łyżwiarz
 Ole Olsen (ur. 1946) – duński żużlowiec